Fluke peut faire référence à :
Fluke, un groupe de musique électronique
Fluke, un roman écrit par James Herbert, publié en 1977
Fluke, un film sorti en 1995
Fluke, un utilitaire pour Mac OS permettant de lire les fichiers FLAC dans iTunes.
Fluke Corporation, fabricant d'appareils de tests électriques